Stutz Bearcat (1914) – samochód osobowy z lat 1914–1925.
 Stutz Bearcat (1979) – samochód osobowy z lat 1979–1992.